Bill Lee – compositore, musicista e attore statunitense
 Bill Lee – cantante statunitense
 Bill Lee – giocatore di baseball statunitense
 Bill Lee – politico statunitense